Cullaz est un nom de famille d'origine arpitan tiré d'un toponyme franco-provençal qui désigne un endroit isolé. Comme de nombreux anthroponymes arpitans, le z final ne sert qu'à marquer le paroxytonisme et ne devrait pas être prononcé ; dans sa langue d'origine, il s'écrit Culla. Il a notamment été porté par :

 (1941-1998), contrebassiste de jazz
Maurice Cullaz (1912-2000), critique de jazz
 (1935-2014), guitariste de jazz

Patronyme francoprovençal